Wielka Brytania
 Bemowo – dzielnica Warszawy
 Kolej Wilhelma – (niem. Wilhelmsbahn, w skrócie WB) – jedna z pruskich linii kolejowych
 Węzeł drogowy typu WB
 Warner Bros.